La Categoria 84 kg di lotta greco-romana è stata la quinta categoria di peso alle Olimpiadi di Pechino 2008. Hanno partecipato 20 atleti.
Le gare si sono svolte il 14 agosto.

Lo svedese Ara Abrahamian aveva vinto la medaglia di bronzo, ma durante la cerimonia di premiazione scese dal podio gettando la medaglia, in segno di protesta per un presunto torto arbitrale durante il match di semifinale contro l'italiano Andrea Minguzzi; a seguito di questo gesto, ritenuto una mancanza di rispetto per gli altri atleti, il CIO decise di togliere la medaglia all'atleta svedese, senza riassegnarla a Mélonin Noumonvi (che era stato sconfitto da Abrahamian in una delle due finali per il bronzo).

Tabellone principale

Ripescaggi 
Gli atleti eliminati dai 2 finalisti nei primi round del tabellone principale sono passati ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito i vincitori delle medaglie di bronzo.

Lotta ai Giochi della XXIX Olimpiade